Калифа́ Сиссе́ (; , Дрё, Эр и Луар, Франция) — малийский футболист, выступавший на позициях центрального защитника и полузащитника оборонительного плана.

Карьера

Клубная карьера 
Сиссе — воспитанник клуба «Тулуза».

Профессиональную карьеру Сиссе начал в чемпионате Португалии: в клубе «Эшторил-Прая» в сезоне 2004/05. Его профессиональный дебют состоялся 30 января 2005 года в матче против «Униан Лейрия».

Летом 2005 года, после выбывания «Эшторила» в нижний дивизион, Сиссе перешёл в «Боавишту». За клуб из Порту дебютировал 20 августа в матче первого тура сезоне 2005/06 против «Витория Сетубал».

16 мая 2007 года Сиссе перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Рединг» за £1 млн. Дебютировал за «Рединг» 15 августа в матче против «Челси». 29 декабря в матче против «Тоттенхэм Хотспур» забил свой первый гол в профессиональной карьере. 23 января 2009 года Сиссе подписал с «Редингом» новый контракт до 2011 года.

В июле 2010 года Сиссе перешёл в «Бристоль Сити», подписав двухлетний контракт. Дебютировал за «» 28 августа в матче против «Ипсвич Таун». 21 января 2012 года в матче против «Донкастер Роверс» забил свой первый гол за «Бристоль Сити».

В июле 2012 года проходил просмотр в «Болтон Уондерерс».

19 ноября 2012 года Сиисе подписал контракт с клубом MLS «Нью-Инглэнд Революшн». В американской лиге дебютировал 10 марта 2013 года в матче против «Чикаго Файр».

В октябре 2013 года Сиссе присоединился к «Дерби Каунти» на бесконтрактной основе после успешного просмотра. Дебютировал за «» 9 ноября в матче против «Шеффилд Уэнсдей». 18 ноября «Дерби Каунти» подписал с Сиссе краткосрочный двухмесячный контракт. В январе 2014 года Сиссе покинул «Дерби Каунти».

В 2014—2017 годах выступал в чемпионате Таиланда: за «Бангкок Юнайтед», «Бангкок Гласс» и «БЭК Теро Сасана».

28 июня 2018 года Сиссе подписал однолетний контракт с клубом чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс». В январе 2019 года Сиссе завершил футбольную карьеру.

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Рединг»

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Бангкок Юнайтед»
Игроки ФК «Би Джи Патхум Юнайтед»
Игроки ФК «Полис Теро»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»